Detta är en lista över sjöar i Dorotea kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Dorotea kommun.

Lista

Dorotea kommun
 Lista